Beneixida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beneixida (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Beneixida (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar